Mysliveček pode se referir a:

 Josef Mysliveček
 53159 Myslivecek

Desambiguação